Рудо́льф Ба́умбах (; 28 сентября 1840, Кранихфельд — 21 сентября 1905, Майнинген), псевдоним Пауль Бах) — немецкий поэт.

Биография 
Рудольф Баумбах родился 28 сентября 1840 года в семье врача в Кранихфельде. В двухлетнем возрасте он со своей семьёй перебрался в Майнинген, где жили его бабушка и дедушка. Баумбах был самым старшим из четырёх детей в семье. В 1847 году от тифа умер его отец. Он заразился этой болезнью, когда, будучи единственным врачом, лечил больных пациентов. Рудольфу Баумбаху к тому времени было 7 лет, и с этого момента его воспитывали мать, бабушка и дедушка.
Он посещал гимназию в Майнингене, где обнаружил у себя талант к рисованию и вскоре подумывал стать художником. Но его родственники отговорили его от этого намерения. В 1860 году он окончил учёбу и в том же году начал изучать естественные науки в Лейпциге.

Спустя три года он поменял место учёбы на университет в Вюрцбурге и продолжил свою учёбу там. В студенческие годы Баумбах написал несколько стихотворений и песен. В 1864 году он окончил учёбу и начал работать ассистентом в Ботаническом институте в Фрайбурге. Ещё в юности Баумбах много интересовался природой. Из-за отсутствия денег он не мог продолжать дальше свои исследования во Фрайбурге.
Чтобы заработать денег, он начал преподавать на дому, не имея постоянной работы, в Вене, Брюнне и Граце. С дочерью одного работодателя у Баумбаха возникла первая и единственная любовная связь. Так как оба не располагали достаточными финансовыми средствами, это не могло перейти в постоянные отношения. Разочарование Баумбаха от этого нашло своё отражение во многих произведениях поэта. Он оставил свои отношения, а также свою работу и начал преподавание на дому в Триесте.

В 1873 году он вступил в Германо-австрийский альпийский Союз, который занимался изучением флоры Альп. Наконец-то он смог снова посвятить себя своей самой большой страсти, природе. Союз выпускал газету Enzian, редакцию над которой перенял Баумбах и для которой он написал несколько статей. Таким образом он становился писателем.

Успех в качестве писателя позволил Баумбаху бросить преподавание на дому и жить на средства от гонорара. По причине появившейся финансовой независимости поэт смог в 1885 году вернуться к своей семье в Майнинген, где он снова жил в своём родительском доме со своей матерью и двумя сёстрами.

Баумбах совершал в своей жизни многочисленные поездки, одна из которых привела его в 1893 году в последний раз в его родной город Кранихфельд.

Спустя два года Баумбах перенёс тяжёлый инсульт и не мог больше из-за возникшего вследствие этого паралича сочинять тексты. 21 сентября 1905 года Рудольф Баумбах скончался в Майнингене.

Произведения 
Под лозунгом простоты и естественности жил и творил уроженец Кранихфельда Рудольф Баумбах. Талантливый холостяк, любящий вино, пение и вечеринки, жил в то время, когда любовные отношения определялись финансовыми средствами. Он перерабатывал свои любовные разочарования и жизненный опыт при написании многочисленных чудесных, дерзких и романтичных стихотворений, новелл, рассказов и сказок.

Литературное творчество Баумбаха началось с оформления юмористических газет и сочинения застольных песен. Затем последовали произведения «Samiel hilf!» и «Mein Frühjahr», собрание статей Баумбаха в альпийской газете «Enzian — Ein Gaudeamus für Bergsteiger».
Альпийская легенда «Zlatorog», в которой отчётливо видна его близость к природе и людям Словении, привела Баумбаха в 1876 году к прорыву.

Такими сборниками стихов, как «Lieder eines fahrenden Gesellen», «Neue Lieder eines fahrenden Gesellen», «Spielmannslieder» и «Von der Landstraße», поэт вдохновил в предстоящие годы многочисленных читателей, которые находили в его произведениях примирение жизнерадостности со всё более торопливыми буднями.

Наряду с «Zlatorog» высочайшего тиража достиг тривиальный роман «Truggold» 1878 года.
Тоска по тюрингской родине привела Баумбаха в 1885 году обратно в Майнинген, где он написал «Thüringer Lieder» и «Krug und Tintenfass».
Эти произведения написаны простым языком, в форме мелодичных и ритмичных стихов, отчего их часто воплощали в музыке, среди прочих Франц Абт, Альбан Берг, Ферруччо Бузони, Феликс Дрезеке, Вильгельм Кинцль, Эдуард Кремзер, Макс Регер, Лео Фалль, Александр фон Филиц, Роберт Фишхоф, Франц Шрекер и другие. Многие из них были записаны в сборники студенческих песен либо как народные песни, отделённые от своего создателя, были распространены по миру. Так, песня «Hoch auf dem gelben Wagen» могла быть известна каждому. Сказки Баумбаха также слушали и слушают по сей день дети.

Эпика 
 Zlatorog — 1877, Эпос в стихах
 Horand und Hilde (Лейпциг 1878)
 Sommermärchen (Лейпциг 1881)
 Truggold, Рассказ в прозе (Берлин 1883)
 Abenteuer und Schwanke (Лейпциг 1883)

Песни 
 Der Wagen rollt — 1879, Стихотворение, позднее (1922) под названием Hoch auf dem gelben Wagen музыка Хайнца Хёне
 Schwört bei dieser blanken Wehre — 1879

Сборники песен и стихов 
 Lieder eines fahrenden Gesellen — 1878, Собрание песен
 Spielmannslieder (Лейпциг 1881)
 Mein Frühjahr
 Von der Landstraße (Лейпциг)

Иное 
 Der Pate des Todes, поэтическое произведение (Лейпциг 1884)

Издания на русском языке

Источники

Ссылки 
 
 Das Baumbachhaus Kranichfeld
 Das Meininger Baumbachmuseum
 Eine Auswahl seiner vertonten Gedichte und der Komponisten auf www.recmusic.org
 Eine Portraitphotographie
 Classic Encyclopedia: Rudolf Baumbach

Похороненные в Майнингене
Литераторы, известные под псевдонимами